VM i snooker 2022, eller Betfred World Snooker Championship, var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 16 april och 2 maj 2022 i Crucible Theatre i Sheffield, England.

Mark Selby var regerande mästare efter att ha besegrat Shaun Murphy med 18–15 året innan.

Segrade gjorde Ronnie O'Sullivan som därmed vann sin sjunde världsmästartitel efter att ha besegrat Judd Trump i finalen med 18–13.

Neil Robertson gjorde högsta breaket i turneringen, ett maximumbreak på 147 poäng.

Huvudturnering 
De 16 främsta på Snookerns världsranking var direktkvalificerade. Övriga 16 spelare kvalade in och vem de skulle möta avgjordes genom lottning.

Final

Källor
 snooker.org

Snooker
2022
Sportevenemang i Sheffield
2022 i Storbritannien
Sportåret 2022